Dambier peut désigner :
 Frédéric Dambier (1977-), patineur artistique français ;
 Georges Dambier (1925-2011), photographe français.